Potma (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Potma (Mordwinien, Subowo-Poljanski), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien, Subowo-Poljanski rajon

 Potma (Mordwinien, Atjurjewski), Dorf in der Republik Mordwinien, Atjurjewski rajon
 Potma (Mordwinien, Kowylkinski), Siedlung in der Republik Mordwinien, Kowylkinski rajon
 Potma (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Potma (Saratow, Arkadakski), Dorf in der Oblast Saratow, Arkadakski rajon
 Potma (Saratow, Rtischtschewski), Dorf in der Oblast Saratow, Rtischtschewski rajon
 Potma (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk

Potma ist der Nachname von:
 Jakob Potma (?–1704), deutscher Maler
 Willem Potma (* 1969), niederländischer Segler